Einar Hareide kan syfta på: 

* Einar Hareide (politiker) (1899-1983), norsk politiker 
 Einar J. Hareide (född 1959), norsk designer